Parati FM, é uma emissora de rádio brasileira do município de Araquari, região norte do estado de Santa Catarina, pertencente a Associação de Rádio Comunitária de Araquari. Anteriormente conhecida como Rádio FM Parati, a emissora teve sua liberação de funcionamento pelo Ministério das Comunicações (Brasil) no ano de 2001 transmitindo em caráter experimental e oficialmente no ar em 4 de dezembro de 2006.

Ligações externas 
 Prefeitura Municipal

Araquari
Estações de rádio de Santa Catarina
Fundações em Santa Catarina em 2006